Oji-cri peut faire référence à :
 le peuple des Oji-Cris, un peuple nord-amérindiens
 la langue oji-crie, la langue des Oji-Cris